Rienat Footowicz Abdulin (ros. Ренат Фоотович Абдулин, ur. 14 kwietnia 1982) – kazachski piłkarz grający na pozycji obrońcy, reprezentant kraju.

Kariera piłkarska

Kariera klubowa 
Abdulin gra w kazachskich klubach, CSKA Ałmaty, Kajracie Ałmaty, Wostoku Ust-Kamienogorsk, Łokomotiwie Astana, Tobyle Kustanaj, FK Atyrau, Ordabasy Szymkent, a obecnie w Okżetpesie Kokczetaw.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Kazachstanu zadebiutował 17 kwietnia 2002 roku w meczu towarzyskim przeciwko Łotwie. Rozegrał 30 spotkań zdobywając 2 bramki.

Przypisy 

Reprezentanci Kazachstanu w piłce nożnej
Piłkarze FK Astana
Piłkarze FK Atyrau
Piłkarze CSKA Ałmaty
Piłkarze Kajratu Ałmaty
Piłkarze Kajsaru Kyzyłorda
Piłkarze Okżetpesu Kokczetaw
Piłkarze Ordabasy Szymkent
Piłkarze Wostoku Ust-Kamienogorsk
Urodzeni w 1982